Приозёрный район:

 Приозёрный район — район в  Архангельской области, упразднённый в 1963 году
 Приозёрный район — название Кетченеровского района до 1990 года, Калмыкия
 Приозёрный район — прежнее название Токыраунского района существовавшего до 1997 году (Джезказганская область Казахстана)

См. также 
 Приозерский район